Алексе́й Хра́мов:
 Храмов, Алексей Васильевич (1909—1978) — советский художник.
 Храмов, Алексей Никитич (1927—2014) — советский и российский геофизик и педагог.